A Morvai régi magyar családnév, amely a származási helyre utalhat: Morvaország történelmi régió, Morva település (Szlovákia, korábban Zemplén vármegye).

Híres Morvai nevű személyek 
Morvai
 Morvai Krisztina (1963) magyar jogász, emberi jogi aktivista, politikus
Morvay
 Morvay Gyula (1905-1998) tanár, költő, író, műfordító, gyűjtő
 Morvay István (1920-2008) magyar zenei író
 Morvay Lajos (1935–1991) asztaliteniszező, labdarúgó, csatár
 Morvay Pál (1914–1990) református lelkész, egyházi és néprajzi író
 Morvay Zoltán (1875-1945) magyar nyomdász, nyomdászíró, szerkesztő

Források

Magyar családnevek